Keith Hirabayashi Cooke, mais conhecido como Keith H. Cooke(17 de Setembro de 1959), é um ator, lutador de artes marciais e stuntman estadunidense. Keith é treinado em Wushu, Tae Kwon Do e Karatê. Em alguns créditos de filmes, o seu nome é Keith Cooke Hirabayashi.

Carreira

Filmes

Televisão

Ligações externas 

 

Atores dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência japonesa
Naturais de Seattle